Lukas Bauer peut désigner :
 Lukáš Bauer (1977-), un skieur de fond tchèque ;
 Lukas Bauer (1989-), un joueur de volley-ball allemand.